Аппенцелль — містечко у Швейцарії, столиця швейцарського напівкантону Аппенцелль-Іннерроден.
 Аппенцелль-Іннерроден — напівкантон на північному сході Швейцарії зі столицею в Аппенцеллі.
 Аппенцелль-Ауссерроден — напівкантон на північному сході Швейцарії зі столицею в Герізау.
 Аппенцелль — історичний кантон Старої Швейцарської конфедерації, розділений 1597 року.